Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540–1598), Zuid-Nederlands schrijver en cryptograaf.
Marnix van Sint-Aldegonde (loge), vrijmetselaarsloge te Antwerpen.
Marnix van St. Aldegonde (schip), schip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland
Marnix van St. Aldegonde Stichting, het wetenschappelijk bureau van de voormalige Nederlandse politieke partij de RPF
Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde
Marnixstraat, een straat in Amsterdam vernoemd naar Filips van Marnix van Sint-Aldegonde